Cluny est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponymes

Cluny, une localité du Queensland, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cluny, un hameau situé dans la province d'Alberta.

L'abbaye de Cluny.
 Cluny, une commune française de Saône-et-Loire.
 Vitry-lès-Cluny, une commune française de Saône-et-Loire.
 Cluny III, la troisième abbatiale de l'abbaye de Cluny.

Personnalités

Patronyme 

 Pierre de Cluny ;
 Maïeul de Cluny ;
 Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ;
 Odilon de Cluny ;
 Claude Michel Cluny (1930-2015), écrivain français.

Pseudonyme 

 Geneviève Cluny (1928-), actrice française.

Divers 
 L’ordre de Cluny, un ordre bénédictin.
 Théâtre de Cluny, une ancienne salle de théâtre parisienne.
 Collège de Cluny.
 Hôtel de Cluny qui, à Paris, abrite le Musée national du Moyen Âge.
 Cluny - La Sorbonne, une station du métro de Paris (ligne 10).
 Office culturel de Cluny, une association culturelle catholique.
 Thermes de Cluny, des thermes romains parisiens.
 Éditions de Cluny, maison d'édition disparue, active entre les années 1930 et 1950.

Patronyme français